De Coupe de France 2014/15 was de 98ste editie van dit voetbalbekertoernooi en stond open voor alle bij de Franse voetbalbond (FFF) aangesloten clubs, inclusief voor clubs uit de Franse overzeese departementen. Aan het toernooi deden in totaal 153 clubteams mee. De competitie begon op 15 november 2014 en eindigde op zaterdag 30 mei 2015 met de finale in het Stade de France, waar titelverdediger Paris Saint-Germain met 1-0 won van AJ Auxerre door een rake kopbal van de Uruguayaanse spits Edinson Cavani. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de UEFA Europa League 2015/16.

Schema

Finale

Zie ook
 Ligue 1 2014/15
 Coupe de la Ligue 2014/15

Coupe de France naar seizoen
Bekervoetbal 2014/15